Жийа́к-э-Брюза́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Ла-Вульт-сюр-Рон. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07094.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 150 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 95 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 64 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 67,4 %, в 1999 году было 64,6 %). Из 64 активных работали 59 человек (37 мужчин и 22 женщины), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 31 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш